Robert 2. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Robert 2. (kaldet Robert den Fromme) (ca. 972–1031) – konge af Frankrig 996–1031
 Robert 2. (ca. 1065–1111) - greve af Flandern 1093-1111
 Robert 2. (kaldet Robert Curthose) (1054–1134) – hertug af Normandiet 1087–1106
 Robert 2. (1316–1390) – konge af Skotland 1371–1390

Se også 
 Robert